Wiles kan verwijzen naar:
 Andrew John Wiles (1953-heden), een Britse wiskundige
 Freddie Wiles (1905 - 1983), een Engelse acteur